Жигарєв; Жигарев

 Жигарев Василь Якович (1741—1802) — п'ятий міський голова Москви (1795—1798), купець першої гільдії, іменитий громадянин, надворний радник.
 Жигарєв Володимир Геннадійович (* 1992) — білоруський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2012 року.
 Жигарєв Йосип Семенович (1906—1983) — генерал-майор РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Жигарєв Павло Федорович (1900—1963) — головнокомандувач Військово-повітряних сил СРСР, головний маршал авіації. Депутат Верховної Ради РРФСР 2-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 3—5-го скликань.
 Жигарєв Сергій Олександрович (* 1969) — Депутат Державної думи РФ сьомого скликання.

Див. також 
 Жихарєв